Frontline (tijdschrift), Indiaas opinieblad
 Frontline Ltd., tankerrederij
 Frontline (film), film van Quinton Peeples uit 1999 met Jason London en Rya Kihlstedt
 Frontline (televisieprogramma), serie onderzoeksjournalistieke documentaires van PBS
 Frontline (tijdschrift), Indiaas opinietijdschrift